Бори́с Самуи́лович Итенбе́рг (10 февраля 1921, Клинцы, Гомельская губерния, РСФСР — 12 ноября 2016, Москва, Российская Федерация) — советский и российский историк. Доктор исторических наук (1966), профессор (1991).

Биография 
Окончил школу в Подмосковье, в 1939 году поступил на исторический факультет Московского областного педагогического института (МОПИ). В 1942 году окончил исторический факультет Чкаловского государственного педагогического института имени В. П. Чкалова.

С 1942 года — в рядах Красной Армии, окончил Чкаловское зенитное артиллерийское училище. Участник Великой Отечественной войны.

С 1945 года — учитель истории, с 1946 года — директор школы рабочей молодёжи в городе Перово Московской области. В 1950 году защитил кандидатскую диссертацию «„Южнороссийский союз рабочих“ — первая пролетарская организация в России».

С 1957 года — научный сотрудник Института истории АН СССР (Институт российской истории РАН). В 1965 году защитил докторскую диссертацию «Движение революционного народничества: народнические кружки и „хождение в народ“ в 70-х годах XIX в.».

Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

Основные работы 
 Южнороссийский союз рабочих — первая пролетарская организация в России, М., 1954 (2-е изд. 1974);
 Первый Интернационал и революционная Россия, М., 1964;
 Движение революционного народничества. Народнические кружки и «хождение в народ» в 70-е годы XIX в. М., 1965;
 Россия и Парижская коммуна, М., 1971;
 Лавров, М., 1981 (в сер. «ЖЗЛ»; совм. с А. И. Володиным);
 Россия и Великая французская революция, М., 1988;
 П. Л. Лавров в русском революционном движении, М., 1988;
 Российская интеллигенция и Запад: век XIX. М., 1999;
 Русские и К. Маркс: выбор или судьба. М., 1999 (совм. с В. А. Твардовской);
 Граф М. Т. Лорис-Меликов и его современники. М., 2004 (совм. с В. А. Твардовской).

Участвовал в работе над коллективными трудами «Парижская коммуна» (т. 2, М., 1961), «Первый Интернационал» (ч. 2, М., 1965), «Очерки истории исторической науки в СССР» (т. 5, М., 1985), «История рабочего класса России 1861—1900 гг.». Член редколлегий и соавтор монографий «Россия в революционной ситуации на рубеже 1870—1880-х гг.» (М., 1983), «Группа „Освобождение труда“ и общественно-политическая борьба в России» (М., 1984), «Революционеры и либералы России» (М., 1990), «Российские либералы» (М., 2001). Подготовил издание документов «Революционное народничество 1870-х гг.» (тт. 1-2, М.-Л., 1964—1965) и др.

Примечания

Литература 
 Будницкий О. В. Историк из «поколения лейтенантов» // Отечественная история. — 2001. — № 5. — С. 131—137.
 В ритме времени: фронтовик. Учитель. Историк. Памяти доктора исторических наук Б. С. Итенберга: сборник статей и материалов / отв. ред. О. В. Будницкий, В. В. Шелохаев. — М.: Политическая энциклопедия, 2018. — 366 с.

Ссылки 
 Российская еврейская энциклопедия
 Статья на сайте «Исторические материалы»

Историки СССР
Историки России
Военнослужащие ПВО Великой Отечественной войны
Сотрудники Института российской истории РАН
Выпускники Оренбургского высшего зенитного ракетного училища
Выпускники Оренбургского государственного педагогического университета
Похороненные на Востряковском кладбище